Alcinoos peut désigner :
 Alcinoos, dans la mythologie grecque, le roi des Phéaciens ;
 Alcinoos, un philosophe médio-platonicien, actif vers 150, sans doute identique à Albinus.